Al-Hilal (en àrab: الهلال) significa en català Creixent. És el nom que utilitzen molts clubs de futbol del món de parla àrab. Són destacables:
 Al-Hilal Omdurman a Sudan
 Al-Hilal Port Sudan a Sudan
 Al-Hilal Bengasi a Líbia
 Al-Hilal Al-Riyad a Aràbia Saudita
 Al-Hilal Al Hudaydah a Iemen